Grollier est un patronyme français, notamment porté par :
 Julie Grollier (née ne 1975), physicienne française, spécialiste de spintronique ;
 Pierre Henri Grollier (1826-1864), missionnaire français.

Famille de Grollier (ou de Grolier) 
 Jean Grolier de Servières (1479-1565), Trésorier de France et célèbre bibliophile de la Renaissance ;
 Nicolas Grollier de Servière (1596–1689), ingénieur lyonnais et inventeur de machines fantastiques ;
 Charlotte Eustache Sophie de Fuligny-Damas, marquise de Grollier (1741-1828), peintre française.